Київ є столицею України, проте цей термін має й інші значення:

 Київ — півострів на Антарктичому півострові

Населені пункти

Київ — місто на березі річки Дніпро, столиця України
 Київ — село, Вознесенський район Миколаївська область

Київ — село, Любуське воєводство, Стшелецько-Дрезденецький повіт, гміна Дрезденко
 Київ — село, Опольське воєводство, Ниський повіт, гміна Отмухув
 Київ — село, Сілезьке воєводство, Ченстоховський повіт, гміна Крушина

Київ — місто, округ Макгенрі, штат Північна Дакота

Інші значення 
 Київ — генеральна округа райхскомісаріату Україна
 «Київ» — енциклопедичний довідник
 «Київ» — камерний ансамбль
 «Київ» — короткий топонімічний довідник
 «Київ» — муніципальний камерний хор
 «Київ» — чотиризірковий готель у місті Київ
 «Київ» — літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України
 «Київ» — літературно-мистецький журнал, (1949 по 1964) видавався у Філадельфії Богданом Романенчуком
 «Київ» — декілька кінотеатрів в Україні
 «Київ» — кінотеатр у місті Київ
 «Київ» — кінотеатр у місті Львів
 «Київ» — український телевізійний канал. Засновник телекомпанії — Київська міська рада
 «Київ» — торгова марка радянських та українських фотоапаратів, що виготовлялися на заводі «Арсенал» у Києві
 «Київ» — одна з перших радянських ЕОМ (1957)
 Київ (аеропорт) — декілька аеропортів в Україні
 «Київ» — колишній банк в Україні
 Київ — колишній фірмовий пасажирський поїзд сполученням Київ — Москва

Спорт:
 «Київ» — український баскетбольний клуб

 «Київ» — колишній український хокейний клуб (2000—2006)

Військова справа:
 «Київ» — радянський авіаносець

Астероїд:
 2171 Київ

Див. також 
 Кійов (значення)
 Києво (значення)
 Київці (значення)
 Київка (значення)
 Киянівка
 Київське
 Києвець
 Кий (острів)
 Новокиївка
 Легенда про заснування Києва